Attal est un patronyme juif séfarade d'origine arabe signifiant "portefaix", c'est un surnom de métier.

Il est notamment porté par :

 Alain Attal (né en 1959), producteur, scénariste, réalisateur et acteur de cinéma français ;
 Bruno Attal (né en 1973), policier, syndicaliste et candidat Reconquête ! aux législatives 2022 à Vénissieux en France ;
 Fahed Attal (né en 1985), footballeur palestinien ;
 Gabriel Attal (né en 1989), homme politique français ;
 Henri Attal (1936-2003), acteur français ;
 Ilan Attal, rabbin de Tours (Indre-et-Loire) ;
 Jérôme Attal (né en 1970), auteur-compositeur-interprète et écrivain français ;
 Madeleine Attal (1921-2023), actrice et metteuse en scène française ;
 Nina Attal (née en 1992), auteur-compositrice-interprète française ;
 Nora Attal (née en 1999), mannequin maroco-britannique ;
 Robert Attal, (1926-2015), historien du judaïsme, né à Constantine, ayant vécu à Soissons ;
 Sylvain Attal (né en 1961), journaliste français ;
 Youcef Atal (né en 1996), footballeur algérien ;
 Yvan Attal (né en 1965), acteur, réalisateur, scénariste et dialoguiste français ;
 Yves Attal (1948-2015), producteur français, ancien avocat et journaliste.

Patronyme séfarade